Ивановски район (; ) се намира в северната част на Одеска област, Украйна. Общата му площ е 1162 км2. Съставен е от 3 посьолок и 10 селски местни съвета. Негов административен център е селището от градски тип Ивановка. Според преброяването през 2001 г. населението му е 29 658 души.

Население

Етнически състав 
Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2001 г.:

Източници

Външни препратки 

 

Райони в Одеска област